Неві () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Неві () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Неві () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна